HMS Majestic kan avse:

 – en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp sjösatt 1785, gjordes om till en 56-kanoners fjärde klassens fregatt 1814 och höggs upp 1816 efter gått på grund.
 – en 80-kanoners andra klassens linjeskepp sjösatt 1853 och som höggs upp 1868.
HMS Edinburgh (1882) – skulle blivit ett slagskepp av Colossus-klass. Hon namnändrades två dagar innan sjösättningen 1882 och såldes 1910.
 – var ett slagskepp av Majestic-klass sjösatt 1895 och sänktes av U-21 år 1915.
HMAS Melbourne (R21) – var ett hangarfartyg av Majestic-klass sjösatt 1945. Arbetet avbröts 1946 och hon färdigställdes först 1955 och överfördes till australiska flottan samma år som . Hon skrotades 1985.